Denumirea de Krușevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krușevo, un sat în comuna Gărmen, regiunea Blagoevgrad;
 Krușevo, un sat în comuna Sevlievo, regiunea Gabrovo;
 Krușevo, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv.